Pjesma Eurovizije 1989.  je 34. izdanje Eurovizije održano u Lausanneu, Švicarska 6. svibnja 1989. Švicarska je dobila domaćinstvo tako što je Céline Dion, koja je predstavljala Švicarsku, pobijedila 1988. godine u Dublinu, Irska. Voditelji su bili Lolita Morena i Jacques Deshenaux. Hrvatska grupa Riva, koja je predstavljala Jugoslaviju, pobijedila je na ovom Eurosongu s pjesmom "Rock Me", koja je dobila 137 bodova, 7 više od drugoplasirane Velike Britanije. To je bila prva, ali i jedina pobjeda Jugoslavije. 

Dvoje natjecatelja, Nathalie Pâque (Francuska) i Gili Natanael (Izrael), imali su 11 i 12 godina kada su nastupali. Zbog lošeg publiciteta, EBU je donijelo novo pravilo da nijedan natjecatelj ubuduće ne smije biti mlađi od 16 godina.

Poredak

Glasovanje

Žiri svake države je davao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 bodova pjesmama koje su smatrali najboljim.

Tablica glasovanja

<center><TABLE BORDER="1" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0">
 
Rezultati glasovanja

NATJECATELjI
Italija
 
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
10
0
12
6
2
4
0
7
8
Izrael
1
 
7
3
0
0
2
0
0
5
0
5
0
5
0
0
0
7
0
5
3
7
Irska
0
0
 
0
7
3
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
Nizozemska
10
0
3
 
0
0
3
0
0
0
1
0
4
4
7
6
0
0
1
0
6
0
Turska
0
0
0
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
Belgija
0
0
5
5
0
 
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Ujedinjeno Kraljevstvo
6
7
4
7
1
0
 
12
12
10
12
1
8
6
12
10
2
0
2
0
12
6
Norveška
0
2
0
2
5
8
0
 
0
2
0
6
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
Portugal
0
0
0
0
4
2
0
1
 
3
7
0
6
2
0
8
0
0
6
0
0
0
Švedska
0
6
0
0
0
6
4
8
8
 
6
12
12
0
2
5
8
3
8
2
8
12
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
5
3
0
0
0
0
0
0
Danska
5
1
10
12
6
4
10
10
2
12
3
 
7
12
6
0
0
0
0
10
0
1
Austrija
12
8
0
0
3
12
0
0
0
7
0
4
 
1
0
2
10
8
12
8
5
5
Finska
0
10
8
0
10
0
0
0
1
4
4
0
3
 
10
7
3
0
0
0
0
10
Francuska
3
5
6
4
0
0
0
5
0
1
8
3
5
3
 
0
7
0
5
0
2
3
Španjolska
8
0
0
0
2
7
7
4
0
0
10
0
0
8
8
 
4
10
10
0
10
0
Cipar
2
3
1
0
0
0
6
0
6
0
0
8
2
0
0
0
 
4
7
12
0
0
Švicarska
4
4
0
10
8
0
8
0
3
0
0
2
1
0
0
0
0
 
0
7
0
0
<TR>
Grčka
0
0
0
1
0
1
5
6
10
0
0
0
0
0
1
4
12
12
 </TD>
4
0
0
</TR>
<TR>
Island
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 </TD>
0
0
</TR>
<TR>
Njemačka
7
0
2
0
0
5
1
0
5
6
0
7
0
0
0
0
1
6
3
3
 </TD>
0
</TR>
<TR STYLE="BACKGROUND:#FFDEAD;">
Jugoslavija
0
12
12
8
12
10
12
7
4
8
5
10
10
7
3
0
5
5
0
6
1
 </TD>
</TR>
Tablica je raspoređena po nastupu.
</TABLE></center>

Mapa

Zeleno = Države sudionice
Žuto = Države koje su sudjelovale prije, ali ne ove godine

Izbori za pjesmu Eurovizije
Manifestacije u Švicarskoj